Achoriphragma är ett släkte av korsblommiga växter. Achoriphragma ingår i familjen korsblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korsblommiga växter
Achoriphragma